

Жінки 
 Старостіна Ірена — українська письменниця.
 Старостіна Римма Федорівна — українська спортсменка, тренер збірної України спортсменів з особливими потребами.

Чоловіки 
 Старостін Георгій Сергійович — російський лінгвіст, кандидат філологічних наук.
 Старостін Костянтин Федорович (1899—1938) — радянський комсомольський та партійний діяч, секретар ЦК ЛКСМ України, 1-й секретар Пензенського міського комітету ВКП(б).
 Старостін Михайло Григорович (1990—2020) — старший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Старостін Михайло Леонтійович (* 1955) — спідвейний гонщик і тренер. Багаторазовий чемпіон Росії і СРСР в командному та особистих заліках.
 Старостін Сергій Анатолійович — радянський та російський лінгвіст.